Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2014 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 25 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 On note les forfaits avant le début du tournoi de Victoria Azarenka à cause d'une blessure au poignet, remplacée par la Belge Alison Van Uytvanck, de Jamie Hampton pour une blessure à la hanche droite, remplacée par l'Allemande Dinah Pfizenmaier, de Bethanie Mattek-Sands pour une blessure à la hanche gauche, remplacée par l'Américaine Anna Tatishvili, de Galina Voskoboeva pour une blessure au pied gauche, remplacée par la Serbe Jovana Jaksić et de Laura Robson pour une blessure au poignet, remplacée par la Polonaise Katarzyna Piter.
 Pour la première fois de l'ère Open chez les dames, les deux premières têtes de série sont éliminées en Grand Chelem après deux tours.
 Serena Williams, vainqueur de 17 tournois du Grand Chelem en simple et tenante du titre, est éliminée à la surprise générale par la jeune Espagnole Garbiñe Muguruza au deuxième tour.
 La Française  Kristina Mladenovic élimine quant à elle Li Na () dès le premier tour.
 La troisième joueuse mondiale, Agnieszka Radwańska, les imite en tombant au troisième tour contre la jeune Croate Ajla Tomljanović.
 Maria Sharapova, déjà vainqueur de Roland Garros en 2012, remporte le tournoi aux dépens de Simona Halep. La Russe décroche ainsi son  sur le circuit WTA, son  en Grand Chelem. Quant à la Roumaine, déjà en possession de 7 autres titres à 22 ans, elle atteint une finale de Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

Primes et points 
Les primes du simple dames sont en augmentation de 15 % par rapport à 2013.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2014
France Simple dames
Tennis en France en 2014
Tennis en mai 2014
Tennis en juin 2014
Sport en France en mai 2014
Sport en France en juin 2014
Sport à Paris en 2014